Giles County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Giles County (Tennessee)
Giles County (Virginia)